Ра́нцевское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Кувшиновского района Тверской области России.

Административный центр — посёлок Ранцево.

Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Ранцевского и части территорий Васильковского и Сокольнического сельских округов.

Законом Тверской области от 17 декабря 2015 года № 119-ЗО, были преобразованы, путём их объединения, Сокольническое, Васильковское и Ранцевское сельские поселения — в Сокольническое сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 96 км²
 Нахождение: юго-западная часть Кувшиновского района.
 Граничит:
 на севере — с Могилёвским СП,
 на северо-востоке — с Васильковским СП,
 на востоке — с Заовражским СП,
 на юге и западе — с Сокольническим СП.

По территории поселения проходит железная дорога «Торжок—Кувшиново—Соблаго».

Экономика 
Добыча торфа (с 1912 года).

Население 
На 01.01.2008 — 639 человек.

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Упразднённые муниципальные образования Кувшиновского района
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году